Андрей Михайлович Павловский (; род. 25 мая 1965, г. ) — украинский общественный и политический деятель, эксперт по вопросам социальной политики. Народный депутат Украины, VI и VII созывов.

Образование 
В 1988 году с отличием окончил механико-машиностроительный факультет Киевского политехнического института, а в 1999 году Украинскую академию государственного управления при Президенте Украины, магистр государственного управления.

В 1992 году защитил в Киевском политехническом институте защитил диссертацию и получил научное звание кандидата технических наук.

Карьера 
 1988 — инженер НПО «Арсенал».
 1988—1996 — аспирант, ассистент, доцент Киевского политехнического института.
 1996—1998 — главный специалист аппарата Кабинета Министров Украины.
 1998—2000 — старший консультант ЗАО «Либерти Маркет».
 2000—2003 — начальник управления инноваций ООО «Компания ИНБИ».
 2003—2004 — помощник-консультант народного депутата Украины.
 2004—2005 — генеральный директор украинско-чешского ЗАО «ХОУФЕК».
 2005—2006 — помощник-консультант народного депутата Украины.
 2006—2007 — директор КП «Центр высоких технологий и инноваций».
 Апрель 2006 — декабрь 2007 — депутат Киевского городского совета.
 25 декабря 2007 — 12 декабря 2012 — народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва от Блока Юлии Тимошенко, № 161 в списке. Председатель подкомитета по вопросам государственного социального страхования, развития социального партнерства и деятельности объединений граждан сторон социального партнерства Комитета по вопросам социальной политики и труда.
 С 12 декабря 2012 — народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, № 44 в партийном списке ВО «Батькивщина». 
Секретарь Комитета по вопросам социальной политики и труда, член Счётной комиссии.

Министр социальной политики и труда оппозиционного правительства Украины с 17 марта 2010 по декабрь 2012.
Автор более 90 законопроектов по социальной тематике.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники Киевского политехнического института
Преподаватели Киевского политехнического института
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены «Батькивщины»
Депутаты Киевского городского совета